Schade är ett danskt efternamn. Det har burits av
bland andra:

 Hartmut Schade
 Jens August Schade
 Johann Caspar Schade
 Oskar Schade

Danska efternamn